Das Wort Lastabwurf steht für:

 Lastabwurf (Kraftwerk), ein Störfall in einem Kraftwerk, bei dem der Generator vollständig ohne Belastung läuft
 Lastabwurf (Stromnetz), das Abschalten von Last im Stromnetz
 Lastabwurf, den Abwurf von Fracht aus einem Flugzeug

Siehe auch:
 Abwurftank